Miejscowości w Polsce:
 Lutosławice Rządowe
 Lutosławice Szlacheckie

Podobne
 Lusławice